William Cecil (1520-1598), Brits politicus
 Burghley House, Brits landhuis, gebouwd door William Cecil
 David Burghley (1905-1981), Brits politicus en atleet